Вербах:

 Вербах — коммуна в Германии.
 Вербах — река в Германии.